Esistono più comuni francesi con questo nome

Marcilly – Manica
Marcilly – Senna e Marna